Николай Струйский:
 Струйский, Николай Еремеевич (1749—1796) — русский поэт, критик, издатель XVIII века. Дед поэта А. И. Полежаева.
 Струйский, Николай Николаевич (1885—1935) — военный моряк, гидрограф, участник Первой мировой и Гражданской войн, главный штурман флота, исследователь Каспийского моря, капитан 2 ранга.